Samsung Gear 2  — умные часы из семейства Gear от компании Samsung. В отличие от своего предшественника — модели Galaxy Gear, которая изначально работала на операционной системе Android, новая модель работает на Tizen. Часы были анонсированы за день до открытия выставки Mobile World Congress, 23 февраля 2014 года. Совместно была представлена бюджетная версия — Samsung Gear 2 Neo. Разница — отсутствие камеры и пластиковый корпус у модели Neo..

В конце мая 2014 года вышло обновление прошивки для первого поколения часов — модели Galaxy Gear — уже тоже на системе Tizen.

Характеристики 
 Экран: цветной, сенсорный, 1,63 дюйма, Super AMOLED, разрешение 320×320
 Процессор: двухъядерный, тактовая частота 1,0 ГГц
 Операционная система: Tizen, Android Wear
 Флеш-память: 4 ГБ
 ОЗУ: 512 МБ
 Камера: 2,0 Мп с автофокусом (1920×1080, 1080×1080, 1280×960), запись видео (720p, 30 кадров/с)
 Подключение: Bluetooth 4.0 LE, IrLED
 Аккумулятор: Li-ion 300 мАч, стандартный режим работы 1.5 дня, режим работы в качестве "часов" — до 7 дней
 Датчики: акселерометр, гироскоп, датчик пульса
 Защита: IP67 пыле- и влагозащита, шумоподавление
 Размеры и вес: 36,9×58,4×10 мм, 68 г

Интересные факты 
 Возможна установка Android Wear вместо Tizen через программу-прошиватель Odin

Примечания 

Tizen
Продукция Samsung Electronics
Умные часы